Edwin Edwards kan syfta på bland andra:

 Edwin Edwards (1823–1879), engelsk landskapsmålare och etsare
 Edwin Edwards (1927–2021), amerikansk politiker